

Codici 
 VOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Voinjama (Liberia)

Geografia 
 Voi (Vietnam) – città vietnamita capitale del Distretto di Lang Giang
 Voi (Kenya) – città keniota nel distretto di Taita-Taveta

Altri progetti